Outlaw steht für:

 einen Gesetzlosen, siehe Geächteter
 eine Protestbewegung in der Country-Musik, siehe Outlaw-Bewegung
 Outlaw (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 The Outlaw (deutscher Titel „Geächtet“), US-amerikanischer Film von Howard Hughes, 1943
 Outlaw (Film), einen britischen Film von Nick Love von 2007
 Outlaw (Computerspiel), ein Arcade-Spiel von Atari, Inc. von 1976
 Outlaw Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee
 Outlaw Rock, Klippenfelsen im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

Outlaw ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Outlaw (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 Darius Outlaw (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 David Outlaw (1806–1868), US-amerikanischer Politiker
 George Outlaw (vor 1796–1825), US-amerikanischer Politiker
 Travis Outlaw (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Outlaws
 Outlawz
 The Outlaw